El nombre Francisco de Orellana puede referirse a:

 Francisco de Orellana, conquistador y explorador español;
 Francisco de Orellana, localidad peruana sobre el río Amazonas;
 Francisco de Orellana, cantón ecuatoriano;
 Aeropuerto Francisco de Orellana, aeropuerto ecuatoriano;
 Puerto Francisco de Orellana, ciudad ecuatoriana.